Кочела могу да буду:

 Горња Кочела, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Доња Кочела, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ